Kota Fujimoto (Kunamoto, 2 de abril de 1986) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no Cerezo Osaka.

Carreira 
Kota Fujimoto começou a carreira no Cerezo Osaka, no ano de 2005.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1986
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Cerezo Osaka